Assiria – regione della Mesopotamia
 Assiria (Assyria Provincia) – provincia romana
 Assyria – township della Contea di Barry, Michigan